Выглен — название населённых пунктов.

Болгария 
 Выглен — селов в Варненской области.
 Выглен — селов в Сливенской области.